Het Tsjechische woord voor Bohemen
 Čechy (okres Přerov), een Tsjechische gemeente
 Čechy (okres Nové Zámky), een Slowaakse gemeente
 Čechy pod Kosířem, een Tsjechische gemeente